

Касимовка — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Касимовка — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Касимов